Eustaquio Méndez, een Boliviaans militair
 Eustaquio Méndez (provincie), een provincie in het departement Tarija, Bolivia